Sermoneta steht für:

 Sermoneta, Gemeinde in der Provinz Latina, Region Latium, Italien 
 Caetani di Sermoneta, italienisches Adelsgeschlecht, siehe Caetani (Adelsgeschlecht)#Caetani di Sermoneta

Sermoneta ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Girolamo Siciolante da Sermoneta (1521–1575), italienischer Maler des Manierismus
 Niccolò Caetani di Sermoneta (1526–1585), italienischer Kardinal und Erzbischof